

Patronyme 

 Alexis Loret (né en 1975), acteur français
 Clément Loret (1833 - 1909), organiste français
 Jean Loret (1600 - 1665), poète français
 Jean-Marie Loret (1918 - 1985), se réclamant fils naturel d'Adolf Hitler
 Rémy Loret (né en 1972), ancien footballeur professionnel français
 Victor Loret (1859 - 1946), égyptologue français

Toponyme 

 Loret, village de Serbie situé dans la municipalité de Požega (Serbie), district de Zlatibor.

Patronyme français